Ранчо Ороско има више значења:

 Ранчо Ороско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ороско, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ороско (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Ороско (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Ороско (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику